Juilland ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Juilland (1922–2000), rumänischer Romanist und Linguist 
 Dominique Juilland (* 1943), Schweizer Offizier und Verteidigungsattaché